Lake Winston kan syfta på följande platser:

Heard- och McDonaldöarna 

 Winston Lagoon, lagun,

USA 

 Lake Winston (sjö i USA), Florida, Polk County, 

Robotskapade USAförgreningar